est un nom de famille japonais.

Personnalités 
Ikeda Nagamasa (1519-1563), commandant samouraï de l'époque Sengoku ;
Ikeda Tsuneoki (1536-1584), daimyo de l'époque Sengoku ;
Ikeda Katsumasa (1539-1578), daimyo de l'époque Azuchi Momoyama ;
Ikeda Tomomasa (1544-1603), commandant militaire de l'époque Azuchi Momoyama ;
Ikeda Motosuke (1559-1584)), commandant samouraï de l'époque Sengoku ;
Ikeda Terumasa (1565-1613), daimyo du début de l'époque d'Edo ;
Ikeda Mitsumasa (1609-1682), daimyo du début de l'époque d'Edo ;
Ikeda Nagaoki (1837-1879)), samouraï de l'époque Edo ;
Kikunae Ikeda (1864-1936), chimiste japonais ;
Ikeda Shigeaki (1867-1950), homme d'affaires et politicien japonais ;
Hayato Ikeda (1899-1965), homme politique japonais ;
Tadao Ikeda (1905-1964), scénariste et réalisateur japonais ;
Yoshinobu Ikeda (1892-1973), réalisateur japonais ;
Daisaku Ikeda (1928-), président de l’association bouddhiste Sōka Gakkai ;
Atsuko Ikeda (1931-), quatrième fille de l'empereur Shōwa ;
Keiko Tanaka-Ikeda (1933-), gymnaste artistique japonaise.
Masuo Ikeda (1934-1997), peintre, sculpteur, romancier et réalisateur japonais ;
Masatomi Ikeda (1940-2021), maître d'aïkido ;
Naohiro Ikeda (1940-2021), joueur japonais de volley-ball ;
Carlotta Ikeda (1941-2014), danseuse et chorégraphe japonaise de butō ;
Riyoko Ikeda (1947-), mangaka ;
Akiko Ikeda (1950-), auteur et illustratrice japonaise ;
Toshiharu Ikeda (1951-2010), réalisateur japonais ;
Uemon Ikeda (1952-), peintre, sculpteur et écrivain ;
Nobuo Ikeda (1953-), économiste japonais ;
Fumiyo Ikeda (1962-), danseuse, actrice et chorégraphe japonaise ;
Shinobu Ikeda (1962-), footballeur japonais ;
Ryoji Ikeda (1966-), artiste sonore et visuel japonais ;
Futoshi Ikeda (1970-), footballeur japonais ;
Nobuyasu Ikeda (1970-), footballeur japonais ;
Akihisa Ikeda (1976-), mangaka japonais ;
Manabu Ikeda (1980-), footballeur japonais ;
Kumiko Ikeda (1981-), athlète japonaise spécialiste du saut en longueur ;
Shohei Ikeda (1981-), footballeur japonais ;
Daisuke Ikeda (1986-), athlète japonais spécialiste du décathlon ;
Kei Ikeda (1986-), footballeur japonais.

Toponymes

Ikeda, ville de l'agglomération d'Osaka ;
 Ikeda, bourg de la préfecture de Gifu ;
 Ikeda, bourg de la préfecture de Fukui ;
 Ikeda, bourg de la préfecture de Hokkaidō ;
 Ikeda, bourg de la préfecture de Nagano ;
 Lac Ikeda, lac de Kagoshima dans l'île de Kyūshū ;
 Mont Ikeda, montagne de la préfecture de Gifu.

Autres 
 Clan Ikeda, clan féodal japonais.
 Ikeda (genre), un genre de vers marins échiuriens. 

Homonymie de patronyme
Patronyme japonais
Homonymie de toponyme